Вълканов (женската форма: Вълканова) е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:
 Вълканов
 Александър Вълканов (1904 – 1971) – български зоохидробиолог и протистолог
 Велко Вълканов (1927 – 2016) – български юрист и политик
 Георги Вълканов (1891 – 1933) – български революционер
 Константин Вълканов (1868 – 1927) – български просветен деец от Македония
 Никола Вълканов (1865 – …) – български политик
 Петър Бурлак-Вълканов (1939 – 2005) – български поет от Бесарабия
 Христо Вълканов (1874 – 1905) – български просветен деец и революционер
 Янко Вълканов (р. 1982) – български футболист
 Вълканова
 Вероника Вълканова (р. 1961) – български педагог, психолог и преподавател
 Веселина Вълканова – български журналист
 Радена Вълканова (р. 1967) – българска актриса
 Росица Вълканова (р. 1958) – българска актриса, режисьор и продуцент

Вижте също 
 Вълкан

Български фамилни имена